N° 2 est un album studio de Catherine Ribeiro + Alpes, sorti en 1970. Ce vinyle n'a été réédité dans sa totalité en version numérique qu'en 2012, dans un coffret où il accompagne les trois albums suivants de Catherine Ribeiro + Alpes.

Liste des titres
Les textes sont écrits par Catherine Ribeiro et mis en musique par Patrice Moullet, sauf indication contraire.

Face A
Prélude – 0:17 (instrumental)
Sîrba – 5:41
 – 4:17
Silen Voy Kathy – 7:20
Prélude – 0:25 (instrumental)

Face B
Prélude – 0:17 (instrumental)
Poème non épique – 18:34
Ballada Das Águas – 3:20 (traditionnel, arrangement de José Afonso -incorrectement orthographié sur la pochette de l'album-)

Musiciens
 Catherine Ribeiro : chant
 Patrice Moullet : chant (sur Sîrba), cosmophone, guitare classique
 Denis Cohen : orgue, percussions
 Isaac Robles Monteiro : guitare portugaise (sur le dernier titre)
 Pires Moliceiro : guitare portugaise (sur le dernier titre)

Pochette
Le recto de la pochette est basé sur une photographie de Francis Jalain.

Notes et références 

Album de Catherine Ribeiro
Album musical sorti en 1970